За́тишна ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Затишна вулиця — вулиця в місті Вінниця.
 Затишна вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Затишна вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Затишна вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Затишна вулиця — вулиця в місті Київ.
 Затишна вулиця — вулиця в місті Луцьк.
 Затишна вулиця — вулиця в місті Львів.
 Затишна вулиця — вулиця в місті Миколаїв.
 У місті Одеса:
 Затишна вулиця — вулиця у Київському районі;
 Затишна вулиця — вулиця у Приморському районі.
 Затишна вулиця — вулиця у місті Черкаси
 Затишна вулиця — вулиця в місті Чернівці.

Вулиці